Unzen (vulkaan), een vulkaan in het zuidwesten van Japan, bij de stad Shimabara op het eiland Kyushu
Unzen (stad), een stad in de Japanse prefectuur Nagasaki